Hergenröther bzw. Hergenrother ist der Familienname von
 Carl W. Hergenrother (* 1973), US-amerikanischer Astronom
 Christian Hergenröther (* 1986), deutscher Basketballtrainer
 Johann Baptist Hergenröther (1780–1835), deutscher Theologe und Geistlicher
 Joseph Hergenröther (1824–1890), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Kardinal
 Paul J. Hergenrother (* 1972), US-amerikanischer Chemiker
 Philipp Hergenröther (1835–1890), deutscher Religionslehrer, Prediger und Privatdozent in Würzburg, Bruder von Joseph Hergenröther
Siehe auch:
 Herchenröder
 Hergenröder